Саборна црква у Призрену може бити:

 Саборна црква Богородице Љевишке у Призрену, бивша саборна (катедрална) црква Призренске епархије, до средине 18. века
 Саборна црква Светог Ђорђа у Призрену, садашња саборна (катедрална) црква Рашко-призренске епархије, од друге половине 19. века

Види још
 Саборна црква
 Призренска епархија
 Рашко-призренска епархија